L'anthroponyme Josse est la forme populaire du nom savant d'origine bretonne Jodocus, Judocus (avec une désinence latinisée), Jodoce et Judoce, également latinisé en Judocius, nom basé sur la racine celtique jud- ou iud- signifiant « combattant, chef, seigneur ». 

Il existe de nombreuses variantes patronymiques, basées sur des formes anciennes et régionales du prénom, ainsi que sur de nombreux diminutifs et hypocoristiques, comme : Jos, Joisse, Jousse, Josset (-ot, -on, -in). Forme flamande : Joos. Diminutif breton : Jossic.

Sa forme anglaise est Joyce, prénom mixte, nom issu de la variante française Joisse (jadis aussi Joysse, Joyce).

Nom de famille 

 Armand Josse (1906-1975) est un homme politique français de la  République ;
 Benjamin Josse (1978-) est un réalisateur, auteur et journaliste français ;
 Bernard Josse (1932-2019) est un footballeur français ;
 Christophe Josse (1968-) est un journaliste sportif français ;
 Daniel Josse (1952-2011) est un homme politique belge francophone ;
 Denise Josse-Elicot (1921-2014) est une résistante française ;
 Francis Josse (1915-1991) est un scénariste et un dessinateur de bande dessinée français ; 
 Gaëlle Josse (1960-) est une femme de lettres française 
 Jacques Josse (1953-) est un poète, écrivain et éditeur français ;
 Marie et Elisa Josse (1897-1974 et 1897-1973) sont deux Justes parmi les nations ;
 Maxime Josse (1987-) est un footballeur français ;
 Prosper Josse (1874-1953) est un homme politique français de la  République ;
 Sébastien Josse (1975-) est un skipper français ;
 Victoria Josse (2000-) est une athlète française ;
 Vincent Josse (1966-) est un journaliste français.

Prénom 
 
 Saint Josse
 Josse Bade (1462-1535), un gros imprimeur actif à Lyon et surtout à Paris,
 Josse de Hond, artiste flamand, graveur et cartographe,
 Josse de Damhouder, juriste des Pays-Bas bourguignons,
 Josse Jonas, réformateur protestant allemand,
 Josse de Moravie,
 Jobst von Brandt, compositeur allemand,
 Jodocus Lorichius, théologue allemand,
 Jodocus Willich, médecin et humaniste allemand,
 Josse-Sébastien van den Abeele, peintre belge,
 Josquin des Prés,
 Gaspard Jodoc Stockalper, marchand, banquier, homme politique et entrepreneur suisse,

Toponymie 

 Josse est une commune française des Landes
 
 Saint-Josse-au-Bois, hameau à Tortefontaine, dans le Pas-de-Calais en France
 Saint-Josse-sur-Mer, commune française, située dans le département du Pas-de-Calais
 Saint-Josse-ten-Noode, commune belge de la région de Bruxelles-Capitale
 Saint-Judoce, commune française de Bretagne
 Rue Josse Impens à Bruxelles
Rue Guillaume-Josse (disparue en 1854), dans l'ancien 6e arrondissement de Paris

Littérature 
 Josse, une nouvelle de Marcel Aymé

Voir aussi 
 , variante flamande ayant la même prononciation

Notes et références 

Patronyme français
Prénom masculin
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France